Antonio Mura, pittore
 Antonio Mura, poeta
 Antonio Mura, vescovo